De Turk of Mechanische Turk, een namaak-schaakmachine
 Amazon Mechanical Turk, een website